Sezon 1978/79 2. Fußball-Bundesligi - 5. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich po 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny z każdej grupy spadały do Amateur-Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1978/79 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Bayer 04 Leverkusen awansował do Bundesligi 1979/80.
 Bayer 05 Uerdingen wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1979/80.
 Wacker 04 Berlin, FC St. Pauli i Westfalia Herne spadły do Amateur-Oberligi 1979/80.
 * Westfalia Herne zrezygnowała z gry w 2. Bundeslidze 1979/80, dzięki czemu VfL Osnabrück utrzymał się w 2. Bundeslidze.

 ** FC St. Pauli nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1979/80, dzięki czemu Rot-Weiss Lüdenscheid utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1978/79 występowało 20 drużyn.

 * Przed sezonem 1. FC Hassfurt (mistrz Amateurligi Bayern) zrezygnował z gry w 2. Bundeslidze Süd i w sezonie 1978/79 będzie występował w Amateur-Oberlidze Bayern (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu MTV Ingolstadt awansował do  2. Fußball-Bundesligi Süd z 2. miejsca.

Tabela 

 TSV 1860 Monachium awansował do Bundesligi 1979/80.
 SpVgg Bayreuth przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1979/80.
 Borussia Neunkirchen, KSV Baunatal, FC Augsburg i FC Hanau 93 spadły do Amateur-Oberligi 1979/80.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Bayer 05 Uerdingen wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1979/80.
 SpVgg Bayreuth przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1979/80.

Zobacz też 
 Bundesliga 1978/79
 Amateur-Oberliga 1978/1979

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1978 w Niemczech
1979 w Niemczech